Termin M2 može da ima više značenja.
 Muskarinski acetilholinski receptor M2
 M2 Laki tenk
 M2 (mitraljez)
 Državni put I reda M2